FZM est un sigle qui peut désigner :
 Folklore de la zone mondiale, un label alternatif français fondé par le groupe Bérurier Noir en 2003 ;
 Feldzeugmeister, un grade de grand officier d'artillerie dans les pays allemands et en Autriche.